A lo largo de la historia de Inglaterra, ha habido tres aristócratas que has portado el título de I duque de Newcastle-upon-Tyne. Esto se explica porque el derecho sucesorio de los títulos, en la época, estaba restringido a la descendencia masculina.
Podemos estar hablando del:

 Título de primera creación (1665):
William Cavendish, I duque de Newcastle-upon-Tyne (1592-1676). Con su único hijo sobreviviente, Henry Cavendish, II duque de Newcastle-upon-Tyne, se extinguiría el título en 1691, al morir sin descendencia masculina.

 Título de segunda creación (1694):
John Holles, I duque de Newcastle-upon-Tyne (1662–1711). Casado con una nieta del anterior, y también sin descendencia.

 Título de tercera creación (1715):
Thomas Pelham-Holles, I duque de Newcastle-upon-Tyne (1693-1768). Sobrino del anterior, que también murió sin descendencia masculina y cuyos títulos, condados y ducados se extinguieron, a excepción del de duque de Newcastle-under-Lyne, que recayó sobre su sobrino Henry Pelham-Clinton.